

Patronyme 

 Cardo (1924-2009), chorégraphe, danseur et sculpteur français ;
 Cardo, de son vrai nom Ronald LaTour (né en 1984), producteur et disc jockey américain ;
 Carles Cardó (1884-1958), poète, écrivain et prêtre catholique catalan ;
 Colin Solal Cardo (né en 1990), réalisateur de clips et films musicaux français ;
 Pierre Cardo (né en 1949), député français.

Toponyme 

 Cardo, ancienne commune rattachée à la commune de Bastia (Haute-Corse), en France ;
 Cardo-Torgia, commune de Corse-du-Sud ;
 Monte Cardo, un des plus hauts sommets du massif du Monte Rotondo (), au cœur du parc naturel régional de Corse ;
 Cardo, un bâtiment de l'université de Strasbourg.

Autre 
Cardo peut, également, faire référence à :
 Cardo maximus, terme d'urbanisme désignant l'axe nord-sud qui structurait les anciennes cités romaines ;
 Le Porto Cardo, navire mixte roulier français de 1979 pour la Compagnie méridionale de navigation.